Тереспольские ворота — одни из четырёх ворот Кольцевой казармы, ведущих в Цитадель Брестской крепости. Названы по имени польского города Тересполь. Выходят на берег Буга. В XIX веке здесь был подвесной мост, пострадавший в 1915 году во время военных действий, разрушенный во время Второй мировой войны. В ближайшее время будет построен пешеходный подвесной мост для прохода к пограничному переходу. Ворота построены в классическом стиле в XIX веке. До Великой Отечественной войны имели три этажа и небольшие башни сверху. Внутри верхней части было два огромных бака для воды, из которых вода подавалась в водопровод Цитадели. 22 июня 1941 года вермахт атаковал крепость. С первых минут ворота оказались в центре ожесточённых боев. Во время артиллерийского обстрела ворота были сильно повреждены, а верхняя часть полностью уничтожена.

Ссылки 
 Официальный сайт Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»

Оборона Брестской крепости
Ворота Белоруссии
Брестская крепость